Краон може да се односи на:

 Краон (Вијена), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Краон (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Краон (Мајен), насељено место у Француској, у департману Мајен